František Drdla, född 28 november 1868 i Zdár nad Sázavou, Tjeckoslovakien, död 3 september 1944 i Bad Gastein, Österrike, tjeckisk kompositör och musiker (violin).

Tjeckiska kompositörer
Tjeckiska violinister
Violinister under 1800-talet
Violinister under 1900-talet
Tjeckiska musiker under 1800-talet
Tjeckiska musiker under 1900-talet
Personer från Žďár nad Sázavou
Födda 1868
Avlidna 1944
Män